Michael Palmer (1942–2013) – amerykański pisarz
 Michael Palmer (ur. 1945) – brytyjski filozof
 Michael Palmer (ur. 1968) – singapurski polityk, speaker parlamentu